Tangare, Nederlandse naam voor verschillende zangvogels uit het geslacht Tangara
Tangare, lokale naam voor bomen uit het geslacht Carapa, waaronder de krappa (C. guianensis) en de C. megistocarpa